Ștefan Păun (n. 1 ianuarie 1952 în localitatea Trestenicu-Tomulești, astăzi comuna Toporu din județul Giurgiu), este un istoric român, profesor universitar din 2008, decan al Facultății de Istorie-Geografie (astăzi Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii) din cadrul Universității Hyperion din București (2005-2012) și prorector al acestei universități în perioada 2012-2016, cadru didactic la Universitatea Politehnica din București începând din 2005. Opera istoricului este axată pe cercetarea Istoriei contemporane a României și a Relațiilor internaționale, pentru care obține titlul de profesor universitar. Experiența didactică în învățământul preuniversitar și universitar s-a materializat prin publicarea lucrării Didactica istoriei, lucrare cuprinsă în Bibliografia pentru obținerea gradelor didactice în învățământul preuniversitar și în bibliografiile cursurilor specifice, atât din universitățile din România cât și din Republica Moldova. Relațiile internaționale au reprezentat o preocupare constantă ce s-a concretizat în numeroase studii, publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate. Satul românesc a fost reflectat în două monografii: Monografia comunei Bujoreni, Teleorman și Monografia comunei Toporu, județul Giurgiu; lucrări publicate în colaborare cu Elena Păun-Manolache. De asemenea a publicat în 1995 împreună cu Ion Busuioc Monografia orașului Giurgiu.

Studii 
Școala a urmat-o în satul natal, Trestenicu, și la Giurgiu (pe atunci Școala nr. 4 Giurgiu, acum Școala „Mihai Eminescu“). A continuat studiile la Liceul „Ion Maiorescu“ din Giurgiu, secția real. După efectuarea stagiului militar obligatoriu, a urmat cursurile specializării Istorie-Filozofie în cadrul Facultății de Istorie și Filozofie a Universității București. În 1981 a susținut lucrarea de licență cu titlul Contribuția județului Ilfov la Războiul de independență sub coordonarea profesorului universitar dr. Constantin Corbu, renumit specialist în studiul mișcărilor țărănești. După terminarea facultății a funcționat în învățământul preuniversitar, în școli din județul și municipiul Giurgiu, unde obține toate gradele didactice (gradul definitiv, gradul II și gradul I), cu lucrarea Partidul Național Liberal și opinia publică din România în perioada interbelică, având coordonator pe prof.univ.dr. Ioan Scurtu. În baza hotărârii Comisiei pentru de licență din sesiunea iunie 1981 a obținut Diploma de licență în Istorie, specializarea Istorie-Filosofie, cu media 10.

În timpul regimului comunist nu a primit recomandarea organizației de partid (P.C.R) pentru a urma cursurile școlii doctorale, bunicul fiind considerat chiabur făcuse pușcărie. Din 1992 urmează cursurile Școlii doctorale la Universitatea București, unde obține titlul de doctor în 1996, cu teza „Evoluția Partidului Național Liberal în perioada 1918-1928“, comisia fiind formată din prof.univ.dr. Zoe Petre, președinte prof.univ.dr. Ioan Scurtu, academician Dinu C. Giurescu, prof.univ.dr. Gheorghe Buzatu, prof.univ.dr. Ion Agrigoroaei, prof.univ.dr. Ion Chiper, prof.univ.dr. Constantin Botoran, care au acordat punctajul maxim.

În perioada 2002-2004 urmează Școala Academică de Informatică Aplicată din cadrul Universității Politehnica din București unde obține diploma de informatician. În aceiași perioadă urmează cursul postuniversitar de Administrație publică la Academia de Studii Economice din București, curs finalizat cu lucrarea Managementul unităților de învățământ. Această specializare a avut un rol hotărâtor în pregătirea profesorului în Managementul unităților de învățământ, Managementul proiectelor europene, Managementul administrației publice, Comunicare în instituții publice, Managementul resurselor umane, Administrație publică și Integrare europeană.

Activitate didactică 
În primii ani de profesie activitatea o desfășoară în mai multe școli din județul și municipiul Giurgiu. Se titularizează prin concurs la Liceul „Ion Maiorescu“ din Giurgiu și tot prin concurs ocupă postul de inspector școlar la specialitatea Istorie. În paralel cu activitatea didactică din învățământul preuniversitar activează cu titlul de profesor asociat la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Colegiul Universitar din Pitești (secția din Giurgiu), Colegiul Universitar ASE din București (cu sediul în Giurgiu). În 2005 obține gradul de lector la Universitatea Politehnica din București, în cadrul Departamentului pentru pregătirea cadrelor didactice și științe socio-umane, de asemenea începe activitatea și în cadrul Universității „Hyperion” din București.

În 1996 Comisia Națională pentru Acordarea Titlurilor Academice îi acordă titlul de conferențiar universitar pentru Istoria Contemporană a României și Didactica istoriei, iar în 2008 titlul de profesor universitar pentru Istoria Contemporană a României și Relații internaționale.

În anul 2005, profesorul Păun Ștefan a fost ales în funcția de Decan al Facultății de istorie-Geografie din cadrul Universității Hyperion, iar în 2012 în funcția de Prorector. În tot acest timp, a participat la numeroase schimburi de experiență și a desfășurat activitate profesională și la Universitatea Politehnica din București, unde a predat cursuri de Istoria României, Relații internaționale, Integrare europeană, Istoria religiilor, Istoria științei etc.

Activitatea desfășurată în cadrul Universității „Hyperion” din București  
În calitate de decan al Facultății de Istorie-Geografie a contribuit la organizarea Centrului de cercetare „Geopolitică, istorie și relații internaționale” împreună cu prof.univ.dr. Iulian Cârțănă, prof.univ.dr. Corneliu Mihail Lungu (fost director al Arhivelor Naționale). În Calitate de decan propune senatului universității organizarea programului de master „Geopolitică, istorie și relații internaționale”, care constituie o continuare a specializării după finalizarea nivelului I - studii universitare de licență, ce corespunde etapizării din cadrul modelului Bologna. Este inițiatorul Sesiunii științifice „Românii și popoarele Balcanice”, realizată în colaborare cu Universitatea „Aristotel” din Salonic, Academia Oamenilor de Știință, Universitatea din Craiova și alte instituții de învățământ. A fost managerul proiectului „EURO-CLIO" - Program de practică pentru studenți în managementul patrimoniului istoric, diplomație culturală și turism cultural, proiect prin care cunoștințele teoretice ale studenților de la specializările: Istorie, Științe politice și Geografie; atât la nivel de licență dar și de master, s-au verificat și structurat prin efectuarea unor stagii de practică în diferite instituții și firme, dobândind astfel abilități pentru a fi angajați în domeniile respective.

Activitatea publicistică

Cărți de autor 
 Sistemul politic al României în secolul XX, Evoluția Partidului National Liberal în perioada 1918-1928, București, Editura Fundației culturale „D. Bolintineanu”, 2000 (ISBN 973-986-063-X)
 Didactica Istoriei, București, Editura Corint, 2001 (ISBN, 973-653-130-9); Editura Cartea Universitară, 2005 (ISBN 973-731-185-X); Editura Corint, 2007 (ISBN:978973-135-050-9);
 Istoria contemporană a României 1914-1944, București, Editura Catedra, 2004 (ISBN 973-999-636-1);
 Documente privind mișcarea feministă din România în perioada interbelică. Liga drepturilor și datoriilor femeii, Vol. I., București, Editura Cartea Universitară, 2007 (ISBN 978-973-731-556-4);
 Partidul Național Liberal în perioada 1938-1944, Bucvurești, Editura Cartea Universitară, 2007 (ISBN 978-973-731-555-7);
 The Development of Communism in Romania, New York, Editura Denbridge Press, 2007 (ISBN 978-0-979-80-22-6-3);
 Nicolae Droc Barcian pedagog militant și luptător pentru emanciparea și unitatea națională a românilor, București, Editura Semne, 2018 (ISBN 978-606-15-1086-3).

Coautor 
 Revoluția româna din 1989 la București, Schimbarea Centrului de putere, împreună cu Corneliu Mihail Lungu și Alexandru Oșca, București, Editura IRRD, 2015 (ISBN 978-606-8684-06-2)
 Monografia  comunei Toporu, județul Giurgiu, împreună cu Elena Manolache, Târgoviște, Editura Cetatea de scaun,  2014 (ISBN 978-973-731-584-7), carte care a primit Premiul „C.C. Giurescu” al Societății de Științe Istorice din Romania;
 Satul românesc în perioada 1920-1930, împreună cu Cristina Stanciu, București, Editura Cartea Universitară, 2007 (ISBN 978-973-731-584-7)
 Monografia comunei Bujoreni, județul Teleorman, împreună cu Elena Manolache, București, Editura Victor, 2012 (ISBN 978-973-1815-63-3) (Annals of the Academy of Romanian Scientists Online Edition Series on History and Archeology , Volume 5, Number 3/2013, Premiul „C.C. Giurescu” al Societății de Științe Istorice din România)

Articole de autor

Selecție articole din publicații internaționale 
(2012). UNDERSTANDING COMMUNITY AND SOCIETY. Geopolitics, History, and International Relations, 4(2), 174–179.

(2011). THE EFFECT OF INTERNATIONAL AGREEMENTS IN THE EUROPEAN LEGAL ORDER. Geopolitics, History, and International Relations, 3(1), 182–187.

(2011). THE DEMOCRATIC LEGITIMACY OF EUROPEAN GOVERNANCE. Geopolitics, History, and International Relations, 3(2), 229–234.

(2009). THE DECONSTRUCTION OF THE MODERN STATE AND THE FORMATION OF GOVERNMENT NETWORKS. Geopolitics, History, and International Relations, 1(2), 164-168.

(2009). SHAPING A NEW WORLD ORDER. Geopolitics, History, and International Relations, 1(2), 184-188.

(2008). NEW MODES OF GOVERNANCE IN THE EUROPEAN UNION. Review of Contemporary Philosophy, 7, 339-342.

(2008). NATIONAL DEVELOPMENT AND TRANSITIONAL POLITICS IN ROMANIA. Linguistic & Philosophical Investigations, 7, 220-223.

(2008). GLOBALIZARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ECOSISTEME NATURALE. Analysis & Metaphysics, 7, 239-242.

(2008). EXPLAINING INTERNATIONAL RELATIONS IN THE NEW EUROPE. Economics, Management and Financial Market, 3(3), 61-65.

(2008). EUROPEAN INTEGRATION AND NETWORK GOVERNANCE. Review of Contemporary Philosophy, 7, 307-310.

(2008). ECONOMIC DEVELOPMENT IN EUROPE AND INTERNATIONAL TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS.  Economics, Management and Financial Markets, 3(3), 23-27.

(2008). DEMOCRATIZATION AND THE ROMANIAN POST-COMMUNIST TRANSITION. Linguistic & Philosophical Investigations, 7, 189-192.

(2008). CSR, INTERNATIONAL RELATIONS, AND GLOBAL BUSINESS. Analysis & Metaphysics, 7, 234-238.

(2007). POSTMODERN GEOPOLITICS AND THE EPISTEMOLOGY OF BORDERS. Geopolitics, History, and International Relations, 2(4), 183-190.

(2007). HISTORICAL REPREZENTATION AND RETHINKING INTERNATIONAL RELATIONS. Geopolitics & International Relations, Economics, 2(4), 160-167. (ISSN  1842-3191)

(2007). GLOBAL CAPITALISM AND THE POST-CORPORATE WORLD. Geopolitics, History, and International Relations, 2(4), 207-213.

(2006). THE GEOPOLITICS OF CAPITALISM AND NEOLIBERALISM AS AN EMERGENT SYSTEM OF GLOBAL HEGEMONY. Geopolitics, History, and International Relations, 1(2), 109-117.

(2006). RETHINKING THE IDEA OF REVOLUTION IN HISTORY. Lingvistic and Philosophilcal Investigation, 5(2), 109-117.

(2006). ECONOMIC GLOBALIZATION AND THE CHALLENGES TO GOVERNANCE. Geopolitics, History, and International Relations, 1(2), 180-189.

Selecție articole din publicații de specialitate românești 
(2000). CONTRIBUȚII PRIVIND CONCEPTUL DE REVOLUȚIE ȘI MIȘCĂRILE SECOLULUI XX,Studii și articole de istorie (LXV), 181-189

(2000). ȘTIINȚĂ, RELIGIE, GLOBALIZARE, Studii și articole de istorie (LXV), 190-199

(1999). NEOLIBERALISMUL ROMÂNESC ȘI GÂNDIREA LIBERALĂ EUROPEANĂ, Studii și articole de istorie (XVIIV), 59-71

(1997). DOCTRINA PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL ȘI EVOLUȚIA VIEȚII SOCIALE ÎN PERIOADA 1918-1928, Studii și articole de istorie (LXIII), 52-65

(1992). NICOLAE DROC BARCIAN, PEDAGOG MILITANT, LUPTĂTOR PENTRU UNITATE NAȚIONALĂ, Studii și articole de istorie (LIX), 72-77

(1987). CONTRIBUȚIA LOCUITORILOR JUDEȚULUI VLAȘCA LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN, Studii și articole de istorie (LV - LVI), 209-219

Membru în organisme științifice 
 Vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România (2011-2015)
 Fondator și membru în Colegiul de redacție al revistei Catedra (editată de Casa Corpului Didactic Giurgiu) (2001-2004)
 Membru în Colegiul de redacție al revistei Studii și Articole de Istorie (1990-2015)
 Membru în Colegiul de redacție al revistei Analele Universității din Craiova
 Editor șef și membru în Colegiul de redacție al revistei Geopolitics, History, and International Relations (2009-2014) (editată de Addleton Academic – New York)
 Membru în Colegiul de redacție al revistei Economics, Management and Financial Markets, (editată de Addleton Academic – New York)
 Editor șef al revistei Vlașca- Istorie, Cultură și Civilizație (2018 și prezent)

Titluri. Diplome. Medalii. 

 Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de Mare Ofițer - acordat de Președinția României în 2004
 Diplomă de excelență - acordată de Ministerul Educației și Cercetării în 2004
 Premiul "C.C. Giurescu" - acordat pentru lucrările Didactica Istoriei, Monografia Comunei Bujoreni, Teleorman
 Premiul "Ioan Moraru" - acordat pentru cercetare istorică (2018)

Note

Legături externe
 

Nașteri în 1952
Nașteri pe 1 ianuarie
Istorici români în viață
Profesori universitari români